Biała Podlaska – miasto w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska
 Biała Podlaska – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie bialskim – dawna gromada
 Biała Podlaska
 Biała Podlaska – stacja kolejowa w Białej Podlaskiej, w województwie lubelskim
 RTON Biała Podlaska – Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy w Białej Podlaskiej 
 RON Biała Podlaska – Radiowy Ośrodek Nadawczy w Białej Podlaskiej 
 TON Biała Podlaska – Telewizyjny Ośrodek Nadawczy w Białej Podlaskiej

Zobacz też 
 Biała Podlaska Osobowa, Biała Podlaska Rozrządowa, Biała Podlaska Wąskotorowa, Dekanat Biała Podlaska, Lotnisko Biała Podlaska, AZS-AWF Biała Podlaska, Lądowisko Biała Podlaska, Zakład Karny Biała Podlaska, Powiat bialski